Кустуж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Кустуж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї